Perwuchin ist der Familienname folgender Personen:

 Ilja Alexejewitsch Perwuchin (* 1991), russischer Kanute
 Michail Georgijewitsch Perwuchin (1904–1978), russischer Politiker
 Michail Konstantinowitsch Perwuchin (1870–1929), russischer Schriftsteller
 Wassili Alexejewitsch Perwuchin  (* 1956), russischer Eishockeyspieler